Agustín del Castillo puede hacer referencia a:

 Agustín del Castillo (1590-1631), pintor español;
 Agustín del Castillo (1855-1889), marino argentino;